La bataille des Fourches Caudines est une bataille qui opposa les Romains aux Samnites en 
 Les Fourches caudines est un moyen métrage réalisé par Michaël Donio en 1999.

Voir aussi